Любительский драфт НХЛ 1974 года состоялся в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 12-го драфта НХЛ в 25-ти раундах было выбрано 247 хоккеистов. Однако вскоре выяснилось, что японский хоккеист Таро Цудзимото из клуба «Токио Катанас», выбранный в 11-м раунде под 183 номером клубом «Баффало Сэйбрз», всего лишь плод фантазии генерального менеджера клуба Панча Имлача, а имя хоккеиста взято из телефонного справочника города Баффало. После выяснения всех обстоятельств дела, НХЛ объявила выбор «Сэйбрз» недействительным и удалила 183-й номер из летописи драфта 1974 года. Право первого выбора было предоставлено командам дебютирующим в НХЛ – «Вашингтон Кэпиталз» и «Канзас-Сити Скаутс».

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд», 
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 98;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 39,8;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 311;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 64;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 171;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 327.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1974 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1974/75

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1974 год в хоккее